

Mythologie 
 Héro et Léandre, couple d'amoureux de la mythologie grecque.

Saints 

 Léandre de Séville (), archevêque de Séville.

Patronyme 

 Charles Léandre (1862-1934) , illustrateur et peintre français ;
 Joëlle Léandre (1951-), contrebassiste de jazz.

Toponyme 

 Saint-Léandre, municipalité québécoise du Bas-Saint-Laurent.

Personnage de fiction 
 Léandre, type d’amoureux de la commedia dell'arte.

Prénom 
 

da:Leander
de:Leander (Name)
fi:Leander
hu:Leander (egyértelműsítő lap)
it:Leandro (nome)
nl:Leander
ru:Леандер
sl:Leander (ime)
sv:Leander